„А“ Футболна група сезон 2015/16 е съставена от 10 отбора. Играят се по 4 срещи между всички отбори с разменени гостувания. За победа се присъждат 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Предпоследният отбор играе бараж с втория от „Б“ група за място в следващия сезон, а последният отпада.

Новите отбори в групата са Монтана и Пирин (Благоевград). Актуален шампион е Лудогорец, носител на Купата на България е Черно море (Варна).

Информация

Треньорски смени

Класиране

Резултати 

 Първи полусезон

 Втори полусезон

Кръг по кръг

Позиции по кръг

Голмайстори

Футболисти с хеттрик 
Хеттрик () във футбола е термин, който означава отбелязването на три гола от един играч в рамките на един мач.

Посещаемост 
 Оценките за посещаемост на мачовете са приблизителни и са базирани на преценка на редакторите на сайта bulgarian-football.com. Отборите са подредени по среден брой зрители на мач. Информацията е обновена за последно след мачовете от XVIII кръг на 3 декември 2015 и не включва срещите от XVI и XVII кръг.

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив
 Sportal.bg Статистика 
 Football24.bg Статистика
 A-PFG.com 
 bgclubs.eu

Бележки 

2015 – 16
А група
А група